Немецкие подводные лодки
 U-167 (1919)
 U-167 (1942)